

Persone 
 Angela Baraldi – cantante e attrice italiana
 Barbara Baraldi – scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Fabio Baraldi – pallanuotista italiano
 Franco Baraldi – ex rugbista italiano
 Gabriele Baraldi – ex calciatore ed allenatore italiano
 Lorenzo Baraldi – scenografo, costumista e produttore cinematografico italiano
 Luca Baraldi – dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano
 Mario Baraldi – calciatore italiano
 Severino Baraldi – illustratore italiano

Altro 
 Baraldi il clown – personaggio della trasmissione televisiva Mai dire gol interpretato da Fabio De Luigi